Cinema: Fargo, pel·lícula dels germans Coen de 1996
 Televisió: Fargo (sèrie de televisió)
 Geografia: localitats dels Estats Units amb aquest nom:
 Fargo (Arkansas), a l'estat d'Arkansas
 Fargo (Califòrnia), a l'estat de Califòrnia
 Fargo (Dakota del Nord), a l'estat de Dakota del Nord
 Fargo (Geòrgia), a l'estat de Geòrgia
 Fargo (Oklahoma), a l'estat d'Oklahoma